Hačimantai může být:

 Hačimantai (Iwate) – město v prefektuře Iwate v Japonsku
 Hačimantai (sopka) – sopka v Japonsku

Reference